Línea 32 puede referirse a:
 Línea 32 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 32 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 32 de colectivos de San Juan, Argentina.
 Línea 32 de autobuses de Barcelona.
 Línea 32 de autobuses de Madrid.
 Línea 32 de autobuses de Málaga.
 Línea 32 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 32 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.